Роберт Фишер Томс (; 4 августа 1823, Уэстон-на-Эйвоне — 10 июля 1904, Саус-Литтлтон) — британский зоолог.

Биография 
Собирал птиц и млекопитающих. Позднее посвятил себя млекопитающим и стал специалистом по рукокрылым. Сделал несколько научных описаний центральноамериканских и новозеландских видов, в том числе из собраний других зоологов. Его коллекция млекопитающих досталась Музею естествознания в Лондоне, а коллекция птиц — Музею в Вустере.

Опубликовал статьи по палеонтологии, имел значительную коллекцию ископаемых кораллов. В 1860 году стал членом-корреспондентом Зоологического общества Лондона.

Избранная библиография 
 Occurrence of the Fork-tailed Petrel in Warwickshire Zoologist, 8:2706-2707 (1850)
 On two species of bats inhabiting New Zealand. Proc. Zool. Soc. Lond., pp. 134-42 (1857)
 A monograph of the genus Nyctophilus. Proc. Zool. Soc. Lond., pp. 25-37 (1858)
 Descriptions of six hitherto undescribed species of bats. Proc. Zool. Soc. Lond. pp. 68-79 (1859)
 A monograph of the genus Epomophorus, with a description of a new species. Proc. Zool. Soc. Lond., pp. 42-58 (1860)
 Notes on a third collection of Mammalia, made by Mr. Fraser in the Republic of Ecuador. Proc. Zool. Soc. Lond. pp. 28 (1860)
 Report of a collection of mammals made by Osbert Salvin, Esq., FZS, at Dueñas, Guatemala. Proc. Zool. Soc. Lond. pp. 278 (1861)
 Notice of a new American form of marsupial. Proc. Zool. Soc. Lond., pp. 50-51 (1863)
 On a new genus and species of leaf-nosed bats in the museum at Fort Pitt. Proc. Zool. Soc. Lond., pp. 81-85 (1863)
 On some new or imperfectly known Madreporaria from the Inferior Oolite of Oxfordshire, Gloucestershire, and Dorsetshire. Geol. Mag. 23, 385-98, 443-52. (1886)
 On Heterastraea, a new genus of Madreporaria from the Lower Lias. Geol. Mag. 25, 207-18. (1888)
 Birds. In the Victoria County History of Worcestershire (1901)
 Aves. In the Victoria County History of Warwickshire (1904)

Ссылки 
 Nachruf von L. Richardson, Geological Magazine, pdf

Зоологи Великобритании